Степош може бити:

 Горњи Степош, насељено мјесто града Крушевца, Република Србија
 Доњи Степош, насељено мјесто града Крушевца, Република Србија